Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1965 року пройшов у ФРН з 15 по 25 квітня. Переможцем стала збірна команда НДР, яка у фіналі перемогла збірну Англії із рахунком 3:2.

Учасники

Груповий етап

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали 
5 - 8 місця

1 - 4 місця

Фінальні матчі 
7 місце

5 місце

3 місце

Фінал

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1965 у футболі
Міжнародні футбольні змагання у Німеччині